1998 Голяма награда на Италия е 49-о за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 13 септември 1998 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж 
Това състезание е спечелено от Михаел Шумахер който е вече с равен брой точки с Мика Хакинен след състезанието. Също така това е последна победа на компанията за гуми Гудиър.

В квалификацията Михаел Шумахер взе подиума с време 1:25.298. По време на сесията, дъжд осипа трасето, което принуди много пилоти да се борят за по-добро време. Макларън намериха при двата болида да имат грешни предварителни числа и, че гумите Бриджстоун не работят на дъжд. Това прати Мика Хакинен и Дейвид Култард на втора редица зад М. Шумахер и Жак Вилньов.

На старта Михаел загуби позицията си, след като стартирал лошо. Хакинен от своя страна изпревари Вилньов и Култард за да заеме водачеството. Вилньов пропадна до 5-а позиция, след като Ървайн и Шумахер изпревариха канадеца. На втората обиколка северно-ирландеца даде път на своя съотборник за 3-та. Макларън-ите започнаха да се отдалечават от останалите с 4 секунди преднина, преди Култард да изпревари финландеца. Междувременно Деймън Хил, който стартира 14-и след лоша квалификация, успя да изпревари няколко пилоти и да стигне до 5-а позиция в първите 14 обиколки.

Култард бързо направи преднина пред Хакинен на вече 10 секунди, преди двигателя на шотландеца да се предаде в 17-а обиколка. При пристигането на втория шикан Хакинен и Шумахер който намали значително изоставането си трябваха да намалят скоростта поради изтекло масло на пистата. Малко по-късно германеца изпревари съперника си за да заеме първа позиция. Всички пилоти без Хил са на едно спиране в бокса. Михаел остана на трасето, за да запази преднината пред Хакинен. Мика с новите си гуми се доближаваше до Ферари-то на германеца, преди на направи грешка при пристигането на завоя Аскари. Макларън-ът му се завъртя но успя да се върне на трасето моментално. Сега обаче той имаше проблеми със спирачките, което даде шанс на Ървайн да го изпревари и после Ралф Шумахер с Джордан. Вилньов отпадна след грешка на завоя Лесмо.

Ликуващите сцени имаше за феновете на Ферари като Шумахер и Ървайн донесоха двойна победа за тима, с Ралф пристигайки трети. Хакинен успя да задържи 4-та позиция, след като Жан Алези с неговия Заубер е далече от него. Хил завърши шести, с Хайнц-Харалд Френтцен и Джанкарло Фисикела пресякоха финала заедно след като имаха борба за 7-а позиция, извън зоната на точките.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Италия